Argos (altgriechisch , vermutlich etwa „hell“ bedeutend, anfangsbetont im Unterschied zum endbetonten  „träge“) steht für:

Orte in der antiken Geographie:
 Argos (Stadt), Hauptstadt der Argolis und ein Zentrum der mykenischen Kultur
 Titularbistum Argos, auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholische Titularbistum
 Argos Amphilochikon, antike Stadt am Ambrakischen Golf in Akarnanien
 Argos Hippium, siehe Arpi
 Argos Ippatum, Ort in Epirus
 Argos Orestikon, Ort in Makedonien
 Argos Pelasgikon, homerische Stadt oder Region in Thessalien

Orte:
 Argos-Mykene, Gemeinde in der Argolis in Griechenland
 Argos Orestiko, Stadt und Gemeinde in Makedonien
 Argos (Indiana), Ort im Marshall County, Vereinigte Staaten
 Argos (Kalifornien), Ort im San Bernardino County, Vereinigte Staaten
 Argos (Verzée), Fluss in Frankreich, Region Pays de la Loire, Nebenfluss der Verzée
 Argos Wash, Fließgewässer im San Bernardino County, Kalifornien

Figuren der griechischen Mythologie:
 Argos (König), der Sohn des Zeus und der Niobe, der Tochter des Phoroneus
 Argos (Riese) (Panoptes, der Allesseher), ein riesiges Ungeheuer mit hundert (oder zahlreichen) Augen am ganzen Leib
 hiervon auch der Ausdruck der Argusaugen
 Argos (Sohn des Neoptolemos)
 Argos (Hund), der Hund des Odysseus
 Argos (Argonaut), der Erbauer des Schiffes Argo, mit dem die Argonauten das Goldene Vlies suchten
 Argos (Sohn des Phrixos), Enkel des Aietes, Helfer der Argonauten; nach anderer Version Erbauer der Argo
 ein Sohn von Iason und Medea

Außerdem:
 Argos (Ortung), ein satellitengestütztes Ortungssystem
 Argos (Schiff), ein schwedisches Fischereiforschungsschiff
 Argos (Spektrometer), ein neues FFT (Fast-Fourier-Transform-) Spektrometer, entwickelt am Astronomischen Institut der ETH Zürich. Es dient der Beobachtung molekularer Spektrallinien im Radiobereich
 Argos (Literaturzeitschrift), ehemaliges literaturwissenschaftliches Journal, das Beiträge zu Leben, Werk und Nachwelt des Dichters Peter Hacks versammelte
 Argos (Brüssel), das Centre for Art and Media in Brüssel
 Argos (Band), eine deutsche Canterbury-Band
 Argos (Album), ein Musikalbum der Band Argos
 Argos (Helsinki), Gebäude in Helsinki, Finnland
 Argos (Retail Group), eine britische Handelsgruppe
 Cementos Argos S.A., einen kolumbianischen Baustoffkonzern
 Argos Oil, ein niederländischer Ölkonzern, im September 2015 fusioniert mit Varo Energy
 Argos-Shimano, ein von Argos Oil gesponsertes Radsportteam
 Renault Argos, ein Konzeptauto des Automobilherstellers Renault aus dem Jahr 1994

ARGOS bezeichnet:
 den Advanced Research and Global Observation Satellite
 die Advanced Rocketry Group of Switzerland, einen Schweizer Modellraketen-Verein

Siehe auch:
 Argus (die latinisierte Form von Argos)
 Agros
 Argo

ARGOS